Malvar hace referencia a:

 Malvar es una variedad española de vid (Vitis vinifera) blanca.

Municipio de Malvar, en la Provincia de Batangas.